Andrzej Adamiak (ur. 1960) – polski gitarzysta basowy
 Barbara Adamiak (ur. 1949) – polska prawniczka
 Elżbieta Adamiak (ujednoznacznienie)
 Franciszek Adamiak (ur. 1936) – polski lekarz i działacz polityczny,
 Jan Adamiak (ur. 1948) – polski agronom
 Katarzyna Adamiak-Sroczyńska (ur. 1975) – polska dziennikarka
 Mariusz Adamiak (ur. 1961) – polski promotor muzyki jazzowej
 Ryszard Adamiak (?) – polski chemik
 Stanisław Adamiak (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Adamiak (ur. 1948) – polski architekt wnętrz, artysta i wykładowca akademicki